1459 км — остановочный пункт Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги на Байкало-Амурской магистрали (1459 километр).

Находится в Муйском районе Республики Бурятия, на правобережье Муякана (в 1,5 км к востоку от железнодорожного моста через Муякан).

Пригородное сообщение по станции

Примечания

Ссылки 
платформа на сайте Единая сетевая разметка
Станции и платформы БАМа
Остановочные пункты Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Бурятии
Транспорт Муйского района